Дми́трий Ла́зарев:
 Лазарев, Дмитрий Владимирович (род. 1976) — писатель-фантаст.
 Лазарев, Дмитрий Ильич (1922—1991) — артиллерист, Герой Советского Союза.